Bianca Comparato (1985-), actrice brésilienne ;
 Fábio Konder Comparato (1936-), écrivain et avocat brésilien.